Ciénaga de Oro kan syfta på:

Colombia 

 Ciénaga de Oro (kommun), Córdoba, 
 Ciénaga de Oro (ort), Córdoba,